Adrian Voinea (né en 1974), joueur de tennis roumain
 Camelia Voinea (née en 1970), gymnaste artistique roumaine
 Ciprian Voinea, ancien bassiste du groupe de rock roumain Sarmalele Reci
 Florea Voinea (né en 1941), footballeur roumain
 Maricel Voinea (né en 1959), handballeur roumain